Австро-словацкая женская баскетбольная лига 2013/2014 года () являлся 1 сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали австрийские и словацкие команды. Победителем лиги стал «Флайинг Фоксес» из Вены.

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — 10 команд с 28 сентября 2013 года по 22 февраля 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) финальный — четыре лучшие команды вышли в Финал четырёх, который прошел в Банска-Бистрице на площадке «БК СКП 08».

Участники

Турнир

Финал четырёх

Финал

Ссылки 
 
 
 

Баскетбол в Австрии
Соревнования по баскетболу в Словакии
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Словакии в 2012 году
Спорт в Словакии в 2013 году